«Чудовище с глубины 20 000 са́женей» () — американский чёрно-белый художественный фантастический фильм 1953 года, снятый режиссёром Эженом Лурье. Это первый из трёх фильмов Эжена Лурье с участием огромных монстров. Следующими его фильмами были: чёрно-белый фильм «Бегемот, морской монстр» и цветной — «Горго».

Сюжет 
В результате ядерных испытаний в Арктике из-за растаявших льдов к жизни возвращается доисторический динозавр. Он направляется к восточному побережью Северной Америки. Единственный свидетель существования монстра, профессор Том Несбитт, не может убедить власти в надвигающейся опасности. Палеонтолог Тургуд Эллисон по описанию профессора устанавливает, что монстр может быть рэдозавром (вымышленный вид диапсид). Тем временем чудовище объявляется в заливе. При погружении в залив для исследований гибнут люди. Затем чудовище появляется на Манхэттене. Убить его удаётся только с помощью радиоактивного изотопа.

Съёмочная группа 
 Режиссёр и сценарист — Эжен Лурье
 Композитор — Дэвид Баттолф
 Автор и создатель спецэффектов — Рэй Харрихаузен

В ролях

Факты 
 Фильм снят по мотивам рассказа Рэя Брэдбери «Ревун», опубликованном несколькими годами ранее в газете «The Saturday Evening Post».
 Это первый фильм, где монстр появляется благодаря атомной бомбе.
 Вместе с Кинг-Конгом Редозавр вдохновил японских режиссёров на создание Годзиллы.
 Бюджет картины составил 210 тысяч долларов, а в прокате только на территории США фильм заработал 5 миллионов долларов.
 В переводах названия фатомы менялись на мили и морские мили, сажени и морские сажени.
 В СССР фильм вышел под названием «Чудовище из глубины океана».

См. также 
 Горго (фильм, 1961);
 Кинг-Конг (фильм, 1933);
 Годзилла (фильм, 1954);
 Великий монстр Варан;
 Радон (фильм);
 Тарантул (фильм);
 Смертельный богомол.

Примечания

Ссылки 

Рецензии
 
 
 

Фильмы о динозаврах
Фильмы о монстрах
Фильмы ужасов о животных
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1953 года
Фантастические фильмы 1953 года
Научно-фантастические фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Фантастические фильмы ужасов
Фильмы ужасов 1953 года
Фильмы ужасов США
Фильмы Эжена Лурье